Pierce, Fenner & Smith Inc., empresa estatunidenca subsidiària de Merrill Lynch
 Planetary Fourier Spectrometer, espectròmetre d'infraroig utilitzat per l'Agència Espacial Europea
 Perfect forward secrecy, propietat d'un sistema criptogràfic que manté la seguretat de les claus usades amb anterioritat